Garitano puede referirse a:

 Ander Garitano (1969), es un exfutbolista y exentrenador español.
 Asier Garitano (1969), es un entrenador de fútbol español.
 Gaizka Garitano (1975), es un exfutbolista y entrenador español.
 Martín Garitano (1963), es un periodista y político español.